Der Kanton Fiumorbo-Castello ist eine französische Verwaltungseinheit des Arrondissements Corte, im Département Haute-Corse der Region Korsika. Hauptort ist Prunelli-di-Fiumorbo.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 14 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Fiumorbocastello